Eustylis geniculata är en flockblommig växtart som beskrevs av Joseph Dalton Hooker. Eustylis geniculata ingår i släktet Eustylis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
geniculata